Segue una lista dei crateri d'impatto presenti sulla superficie di Marte. La nomenclatura di Marte è regolata dall'Unione Astronomica Internazionale; la lista contiene solo formazioni esogeologiche ufficialmente riconosciute da tale istituzione.

I crateri di Marte con diametro maggiore di  portano il nome di scienziati, scrittori o altri uomini che hanno legato il proprio nome o le proprie opere a Marte, quelli con diametro inferiore ai  prendono il nome di città del mondo con non più di  abitanti. Fanno eccezione tra i crateri maggiori Margulis, Marvin, Roemer e Sklodowska: quest'ultimo fu l'unico dedicato ad una donna sul pianeta marziano dal 1973 al 2021, quando si aggiunsero gli altri.

Inoltre, si contano dodici crateri inizialmente battezzati dall'IAU e la cui denominazione è stata poi abrogata.

Infine, dieci piccoli crateri visitati dalle sonde Opportunity e Spirit della missione Mars Exploration Rover hanno ricevuto nomi scelti dalla NASA e non ufficialmente riconosciuti dall'IAU.

Prospetto

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nomenclatura abolita

Nomenclatura NASA

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Marte